Cette page contient les pages d'homonymie de Alarm et The Alarm.

 est un mot anglais signifiant alarme.

Cinéma 

 , film danois d' et  sorti en 1938 ;
 , film irlandais de  sorti en 2008 ;
 The Alarm, titre original de L'Alarme des pompiers, court métrage américain de  sorti en 1914 ;
 , court métrage américain de  sorti en 1921 ;
 , court métrage américain d' sorti en 1922.

Musique 
Alarm peut désigner :
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

The Alarm peut désigner :
 , groupe de rock alternatif britannique ;
 , album du groupe éponyme sorti en .

Sigle 
ALARM peut désigner :
 ALARM (Air Launched Anti-Radiation Missile ; traduction, missile anti-radar aéroporté), un missile anti-radar britannique.

Autres 
Alarm peut aussi désigner :
 , magazine de musique basé à Chicago (États-Unis).

The Alarm peut aussi désigner :
 The Alarm, journal anarchiste américain fondé en 1884 à Chicago (États-Unis) ;
 , statue de bronze de  localisé au  (Chicago).